A temporada da Copa da França de Futebol de 1945-46 foi a 29ª edição da competição de futebol realizada na França. Teve como campeão o Lille OSC, que derrotou o Red Star na final por 4 a 2.

Primeiras fases

32 avos

16 avos

Fases finais

Final 

Copa da França de Futebol
1945 no futebol
1946 no futebol